Натуральне число 1259
 1259 рік до нашої ери
 1259 рік нашої ери